Gunawardena ist der Familienname folgender Personen:

 Dinesh Gunawardena (* 1949), sri-lankischer Politiker
 Gitanjana Gunawardena (* 1952), sri-lankischer Politiker
 Indika Gunawardena (1943–2015), sri-lankischer Politiker
 Kokila Gunawardena (* 1974), sri-lankische Politikerin
 Kusumasiri Gunawardena (1912–1986), sri-lankische Politikerin
 Philip Gunawardena (1901–1972), sri-lankischer Politiker
 Robert Gunawardena (1904–1971), sri-lankischer Politiker